Кикиктани (Кикиктаалук; Баффин<ref name="sta">2006 Community Profiles  на сайте statcan.ca</ref>) (, , ) — административный регион в Нунавуте, Канада.

 География 
Регион Кикиктани включает в себя: острова Баффинова Земля, Элсмир, Девон, Аксель-Хейберг, Батерст, Эллеф-Рингнес, Байлот, Принс-Чарльз, Корнуоллис, Амунд-Рингнес, Мансел, Акимиски, Белчер; полуостров Мелвилл, восточную часть острова Мелвилл и северные части островов Принца Ульского и Сомерсет, а также мелкие островки между ними. Остров Ганса, находящийся там же, разделён между Канадой и Данией.

Административный центр Кикиктани — Икалуит.

 Населённые пункты 
 В скобках указано население и год переписи. Сортировка — по убыванию количества жителей Икалуит (6699 — 2011)
 Иглулик (2000—2013)
 Понд-Инлет (1549—2011)
 Пангниртунг (1325—2006)
 Кейп-Дорсет (1236—2006)
 Арктик-Бей (823—2011)
 Клайд-Ривер (820—2006)
 Саникилуак (744—2006)

 Холл-Бич (736—2011)
 Кикиктарджуак (520—2010)
 Киммирут (411—2006)
 Резольют (229—2006)
 Грис-Фьорд (130—2011)
 Юрика (8 — 2005)
 Алерт (0 — 2011)
 Нанисивик (0 — 2016)

 Достопримечательности 
 Национальные парки Ауюиттук, Куасуиттук и Сирмилик.
 Национальный заповедник Полар-Беар-Пасс.

 Демография 
В 2006 году население района Кикиктани составила 15 765 человек, что на 9,7 % больше, чем в 2001 году. При площади региона в 1 040 417,9 км², средняя плотность населения составила 0,015 человек на квадратный километр.

 См. также 
 Соглашение о разделе земли в Нунавуте
 Qikiqtania wakei — вымершая лопастепёрая рыба, известная по ископаемым остаткам с острова Элсмир

 Примечания 

 Ссылки 
 Кикиктани  на сайте explorenunavut.com
 Кикиктани на сайте spiritus-temporis.com
 Горы Кикиктани  на сайте duckduckgo.com

 
Появились в 1999 году в Канаде
Административные единицы, образованные в 1999 году